BiH:
 Potok (Livno, BiH), naselje u općini Livno
 Potoci (Mostar, BiH), naselje u općini Mostar
 Potoci (Istočni Drvar, BiH), naselje u općini Drvar
 Potoci (Vareš, BiH), bivše samostalno naselje u općini Vareš

Crna Gora:
 Potoci (Pljevlja, Crna Gora), naselje u općini Pljevlja